Ла-Кро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 13 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 6723 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 17156,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Кро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Кро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар